Ве́рхние Пирене́и (, ) — департамент на юго-западе Франции, один из департаментов региона Окситания. Порядковый номер — 65. Административный центр — Тарб. Население — 237 945 человек (84-е место среди департаментов, данные 2010 года).

География 
Площадь территории — 4464 км². В основном это гористая местность.

Департамент включает 3 округа, 34 кантона и 474 коммуны.

История 
Верхние Пиренеи — один из первых 83 департаментов, созданных в марте 1790 года. Находится на территории бывшей провинции Гиень. Исторически эти земли входили в состав графства Бигорра, которое потом вошло в Гасконь. В XVI веке это была часть королевства Наварра, присоединенного к Франции благодаря Генриху IV.

См. также 
 Кабалирос
 Котре

Примечания

Ссылки 
 Préfecture
 Conseil général